Серхіо Гарсія де ла Фуенте (* 9 червня 1983) — іспанський футболіст, гравець збірної Іспанії
 Серхіо Гарсія Фернандес — іспанський гольфіст.
 Серхіо Родрігес Гарсія (* 17 серпня 1984) — іспанський футболіст